Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1912 в Стокгольме и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнованиях проходили среди мужчин, женские дисциплины появились на летних олимпийских играх 2000 в Сиднее. В этом виде спорта разыгрываются 2 комплекта наград в личных первенствах. В последние годы проходят дискуссии о целесообразности присутствия современного пятиборья в программе Олимпийских игр; оно может потерять свой статус после сессии МОК в сентябре 2013 года.

Соревнования

Медальный зачёт (после 2016 года)

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по современному пятиборью

Примечания

Ссылки 
 Современное пятиборье на Олимпийских играх  

Современное пятиборье на Олимпийских играх
Виды спорта на летних Олимпийских играх